Николай Семененко:
 Семененко, Николай Александрович (1904—1977) — советский учёный.
 Семененко, Николай Пантелеймонович (1905—1996) — советский геолог, академик АН УССР (1948), заслуженный деятель науки УССР (1957).